Buzon steht für:

 Buzon, eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées

Buzon oder Buzón ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Buzón (1904–1954), argentinischer Tangopianist, Sänger, Bandleader und Komponist
 Patricio Abella Buzon (* 1950), philippinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Kabankalan
 Yan Buzón (* 1993), uruguayischer Fußballspieler